Круз Гранде има више значења:

 Круз Гранде (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Гранде (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Гранде (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Гранде (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Гранде (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Гранде, Круз де лос Риос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круз Гранде, Естеро дел Камалоте (Тампико), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круз Гранде, Круз де лос Риос (Тампико), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику